IND je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Indijo.
 Indianapolis International Airport

Glej tudi 
 Ind

Kratice